Il doppio del torneo di tennis XL Bermuda Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Goldstein e Andy Roddick che hanno battuto in finale Thomas Shimada e Grant Stafford 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
 Thomas Shimada /  Grant Stafford (finale)

 Jeff Coetzee /  Brent Haygarth (semifinali)
 Martin Rodriguez /  Sergio Roitman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 2001